Ласхедар () — горный перевал через Главный Кавказский хребет, расположен на границе Грузии и Кабардино-Балкарии (Россия).

Перевал соединяет ледники Башиль (на севере) и Ласхедар (на юге). Высота достигает 3629 м.

Источники 
 .

Перевалы Грузии
Перевалы Кабардино-Балкарии